НПЦ газотурбостроения «Салют» (Москва)
 Научно-производственное предприятие «Салют» (Москва)
 АО ОКБ «Салют», г. Новосибирск